Пабло́ Лаша́ (; ) — швейцарский кёрлингист.

В составе мужской сборной Швейцарии участник , бронзовый призёр , серебряный призёр .

Играет на позициях  и .

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
 : бронза ().
 : золото (2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Pablo Lachat - Aide sportive - Portrait
 Team | Team Lausanne Olympique-Basel Klossner

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года